Тадеуш Андреевич Бурдзинский ( 22 октября 1868, хутор Макаровка Переяславского уезда — 15 февраля 1925, Вильно) — врач гинеколог, доктор медицинских наук, профессор Университета Стефана Батория.

Биография

Семья 
Родился 22 октября 1868 года на хуторе Макаровцы в семье дворянина католика Андрея Казимировича Бурдзинского.

Обучение 
Проучился 8 лет в Первой киевской гимназии 4 года в Златопольской мужской гимназии и в 1889 году сдал экзамены и получил аттестат зрелости.

Медицинское образование получил в киевском университете (диплом врача от 1894 года).

Врачебная труд 
Медицинскую практику начал в акушерско-гинекологической клинике профессора Н. Н. Феноменова Санкт-Петербургского женского медицинского института, в котором 1904 года защитил докторскую диссертацию.

Затем был ординатором в Тамбове до 1918 года, когда переехал в Польшe.

Во время Советско-польской войны работал военным врачом. После войны был офицером резерва 9 Санитарного батальонв Седльце и получил звание подполковника.

Позднее работал в Варшаве, а с 1922 года в Вильно.

Преподавательская работа 
С 1922 года профессор Университете Стефана Батория.

Научная работа 
Как гинеколог прежде всего занимался расстройствами женских половых органов. Оставил более 25 научных работ из области гинекологии.

Последние годы жизни 
Умер 15 февраля 1925 года в Вильно, похоронен на кладбище Люблина.

Избранные научные труды 
 К учению об аномалиях водной оболочки. Санкт-Петербург/ тип. Дома призрения малолет. бедных, 1903. — 16 сек. : ил.; 22.
 Случай родов сросшимися двойнями (thoracopagus). Санкт-Петербург. тип. Дома призрения малолет. бедных, 1903. — 8 сек. : ил.; 22.

Примечания

Источники 
 Kijas A., 2000: Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Inst. Wydawniczy PAX, Wydawnictwo Poznańskie. ISBN 83-211-1340-0.
 W. Jakowicki. Burdziński Tadeusz / Polski Słownik Biograficzny. Kraków, 1937 .— Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. — Tom 3, S. 136, ISBN 83-040-3291-0.

Выпускники Киевского университета
Доктора медицины
Преподаватели Вильнюсского университета
Похороненные в Люблине